Der Good Country Index ist eine Messgröße zu dem Anteil, den ein Land zum Wohle des Planeten und der Menschheit beiträgt. Konzipiert wurde der Index von dem britischen Politikberater Simon Anholt. Der Good Country Index misst nicht die Lebensqualität oder den Wohlstand eines Landes, sondern den Beitrag des einzelnen Landes zur gemeinschaftlichen Wohlfahrt der Welt, wobei der Beitrag eines Landes im Verhältnis zu seinem relativen Wohlstand gesehen wird.

Berechnung 
Der Index setzt sich aus 7 Kategorien zusammen, die jeweils aus 5 Indikatoren ermittelt werden; die insgesamt 35 Indikatoren messen, was ein Land zum weltweiten Wohl beiträgt und was es diesem nimmt (im Verhältnis zu seinem Bruttoinlandsprodukt, BIP). Der Großteil der Daten stammt von den Vereinten Nationen.

 Wissenschaft und Technologie
 Anzahl der ausländischen Studenten im Land relativ zum BIP
 Exporte von wissenschaftlichen Artikeln relativ zum BIP
 Anzahl der publizierten wissenschaftlichen Artikel relativ zum BIP
 Anzahl der Nobelpreise relativ zum BIP
 Anzahl der angemeldeten Patente relativ zum BIP

 Kultur
 Exporte kreativer Güter (laut Definition der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung) relativ zum BIP
 Exporte kreativer Dienstleistungen (laut Definition der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung) relativ zum BIP
 Zahlungen zu der UNESCO in Verzug (negativer Indikator)
 Anzahl der Nationalitäten, denen die visafreie Einreise gewährt wird
 Pressefreiheit laut Transparency International

 Internationaler Frieden und Sicherheit
 Anzahl der gesendeten UN-Friedenstruppen relativ zum BIP
 Zahlungen zu UN-Friedensmissionen in Verzug (negativer Indikator)
 Zugeschriebene Anzahl der Kriegstoten (negativer Indikator)
 Waffen- und Munitionsexporte relativ zum BIP (negativer Indikator)
 Global Cyber Security Index Score (negativer Indikator)

 Weltordnung
 Anteil der Bevölkerung, die Spenden für wohltätige Zwecke gibt
 Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge relativ zum BIP
 Anzahl der ins Ausland geflohenen Personen relativ zum BIP (negativer Indikator)
 Bevölkerungswachstumsrate (negativer Indikator)
 Anzahl der unterzeichneten internationalen Abkommen

 Planet und Klima
 Ökologischer Fußabdruck relativ zur Biokapazitätsreserve
 Exporte von Giftmüll und gefährlichen Abfällen (negativer Indikator)
 Wasserverschmutzung relativ zum BIP (negativer Indikator)
 CO2-Emissionen relativ zum BIP (negativer Indikator)
 Ausstoß von Treibhausgasen relativ zum BIP (negativer Indikator)

 Wohlstand und Gleichheit
 Offenheit für den internationalen Handel
 Anzahl der im Ausland tätigen Entwicklungshelfer relativ zum BIP
 Größe des Fair-Trade Marktes relativ zum BIP
 Im Ausland gemachte Direktinvestitionen relativ zum BIP
 Gemachte Entwicklungshilfe relativ zum BIP

 Gesundheit und Wohlbefinden
 Geleistete Lebensmittelhilfen in Tonnen relativ zum BIP
 Exporte von pharmazeutischen Gütern relativ zum BIP
 Freiwillige Beiträge zur Weltgesundheitsorganisation relativ zum BIP
 Humanitäre Hilfsbeiträge relativ zum BIP
 Einhaltung der internationalen Gesundheitsvorschriften

Der Index wird nicht in mit Jahren, sondern mit Versionen bezeichnet. Aktuell ist die Version 1.4, welche 2020 erschienen ist. Version 1.3 stammt von 2018, Version 1.2 von 2017, Version 1.1 von 2016 und die erste Version (1.0) von 2014. Hintergrund ist, dass die Daten zur Berechnung des Index' etwa zwei bis drei Jahre vor ihrer Veröffentlichung erhoben werden. Die Version 1.4 bildet somit also eigentlich den Stand von 2017 ab.

Liste von Ländern nach ihrem Good Country Index 
Die folgende Liste sortiert 149 Länder nach ihrer Rangordnung im Good Country Index 1.4 (erschienen 2020), dazu ihre jeweilige Platzierung in den sieben Kategorien:

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch).

Einzelnachweise 

Wirtschafts- und Sozialstatistische Kennzahl
Sozialwissenschaftliche Kennzahl
Demografie
Liste (Staaten)